Niemcy:
 Dornholzhausen – dzielnica Bad Homburg vor der Höhe
 Dornholzhausen – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Lahn